Le tournoi de tennis de Halle 2003 se déroule du 9 au 16 juin. Il est remporté par Roger Federer, pour la .

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Lien interne 
 Saison 2003 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP

ATP 2003
Tennis en Allemagne en 2003
Halle
Tennis en juin 2003